Ottaviano Targioni Tozzetti (1755-1829) – medico e botanico
Ottaviano Targioni Tozzetti (1833-1899) – poeta e letterato